Arne Børresen – calciatore norvegese
 Kari Elisabeth Børresen – teologa norvegese
 Leif Børresen – calciatore norvegese naturalizzato danese
 Trond Børresen – ex calciatore norvegese